Prędocin ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Prędocin (Iłża), Dorf der Gmina Iłża in der Woiwodschaft Masowien
 Prędocin (Skarbimierz), Dorf der Gmina Skarbimierz in der Woiwodschaft Opole